Тиму́р Рафаи́лович Эйва́зов (род. 16 июня 1971) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России (1993). На дипломатической работе с 1993 года. Владеет английским, испанским и французским языками.

В 2012—2017 годах — советник-посланник Посольства России во Франции.

В 2017—2019 годах — заместитель руководителя секретариата первого заместителя Председателя Правительства России.

С мая по ноябрь 2019 года — заместитель директора Четвёртого Европейского Департамента МИД России.

С 18 ноября 2019 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словении. Верительные грамоты вручил 20 января 2020 года.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (16 июля 2012).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (9 февраля 2021).

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2 июля 2021 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 Страница посла на сайте посольства России в Словении

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Словении